Philipp Oswald (* 23. Januar 1986 in Feldkirch) ist ein österreichischer Tennisspieler.

Profikarriere 
Oswald ist bislang vor allem im Doppel erfolgreich. Auf der Challenger Tour gewann er bislang 27 Titel, davon 13 mit seinem Landsmann Martin Fischer. 
Mit Guillermo García López gewann er im März 2014 in São Paulo sein erstes Turnier der ATP World Tour. Im Mai folgte der zweite Titelgewinn in Nizza. In Rio de Janeiro gewann er im Februar 2015 seinen dritten Titel. Zwei Jahre später errang er mit James Cerretani den Titel in Quito. Die bislang höchste Platzierung im Doppel erreichte er im Februar 2015 mit dem 37. Platz.

Im Dezember 2019 sprach Oswald zusammen mit dem Ex-Spieler Werner Eschauer im Rahmen des Wettskandals im Herrentennis auch von mehreren Versuchen, ihn für Spielmanipulationen zu gewinnen.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP World Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Österreich)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Sportler (Vorarlberg)
Österreicher
Geboren 1986
Mann